Louis Lallement ist der Name folgender Personen:
* Louis Lallement (1871) (1871–1927), französischer Historiker und Volkskundler
 Louis Lallement (1878) (1878–1948), französischer Politiker, Mitglied des Parlaments
 Louis Lallement (1907) (1907–1986), französischer Theologe, Pseudonym Jean Le Solitaire

Siehe auch
 Louis Lallemant